Ескалон има више значења:

 Ескалон (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескалон (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ескалон (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику